The Mustard Seed (single) - single van Son Mieux
 The Mustard Seed (restaurant) - Iers restaurant
 The Mustard Seed (krant) - krant in Kansas, Verenigde Staten

Zie ook
 De Mosterdzaadtuin - handboek voor de Chinese schilderkunst
 Gelijkenis van het mosterdzaad - parabel van Jezus